Flottenkapitän steht für:
 deutsche Übersetzung für Captain of the fleet, historischer britischer Marinerang für den Stabschef (First Captain) eines kommandierenden Admirals auf seinem Flaggschiff, angesiedelt oberhalb des Flaggschiffs-Kapitäns (Second Captain)
 deutsche Übersetzung für Fleet captain, historischer US-amerikanischer Marinerang für den Stabschef (Captain oder Commander, seit 1869 Chief of staff) eines kommandierenden Admirals auf seinem Flaggschiff

Siehe auch:
 Kommodore
 Chef des Stabes